Volition п'ятий студійний альбом канадської групи Protest the Hero, який був випущений 29 жовтня 2013 року.

Треклист 
 Clarity - 5:32
 Drumhead Trial - 4:28
 Tilting Against Windmills - 4:12
 Without Prejudice - 4:15
 Yellow Teeth - 4:08
 Plato’s Tripartite - 5:22
 A Life Embossed - 5:33
 Mist - 5:52
 Underbite - 3:45
 Animal Bones - 4:37
 Skies - 6:23

Джерела 
 Volition  Allmusic
 Volition  last.fm

Альбоми Protest the Hero
Англомовні музичні альбоми
Альбоми канадських виконавців